В турнире имеют право принимать участие игроки, родившиеся не позднее 1 января 1991. Возраст игроков дан на 18 июля 2009 - первый день турнира. Игроки, выделенные жирным шрифтом, сыграли минимум один матч на серьезном международном уровне.

Группа A

Австрия 

Тренер:  Андреас Хераф

Нидерланды 

Тренер:  Вин вам Звам

Англия 

Тренер:  Ноэл Блейк

Франция 

Тренер:  Франсис Смерецки

Группа B

Италия 

Тренер:  Массимо Пишедда

Хорватия 

Тренер:  Иван Грня

Португалия 
Тренер:  Элидиу Вале

Испания 

Тренер:  Луис Милья

Ссылки 
 Официальная страница на сайте УЕФА
 Сборные на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2010 (юноши до 19 лет)‎
Футбол в Европе в 2010 году